Сенат може бити:
 Сенат 
 Римски сенат
 Сенат Аустралије, горњи дом дводомног Парламента Аустралије
 Сенат Сједињених Америчких Држава, горњи дом америчког Конгреса
 Сенат Канаде, горњи дом Парламента Канаде
 Сенат Републике Италије, горњи дом италијанског Парламента
 Сенат Републике Српске, савјетодавно тијело највиших уставних институција Републике Српске
 Сенат Јужног Вијетнама
 Сенат Мадагаскара
 Сенат Порторика
 Сенат Берлина, носилац извршне власти у Берлину
 Правитељствујушчи сенат, врховни управни суд и касациони суд Руске Империје
 Императорски фински сенат, највиши извршни и судски орган Велике кнежевине Финске
 Сенат у Црној Гори
 Сенат Краљевине Србије, горњи дом Народног представништва Краљевине Србије
 Сенат Краљевине Југославије, горњи дом Народног представништва Краљевине Југославије
 Сенат Византије
 Сенат Бразила
 Сенат Француске